Personeelsverloop
 Verloop (geslacht), Nederlands familiegeslacht

 'Verloop van een ziekte', hoorspel
Drift (meetonnauwkeurigheid)